Várhelyi ist der Familienname folgender Personen:

 Olivér Várhelyi (* 1972), ungarischer Diplomat
 Péter Várhelyi (* 1950), ungarischer Kanute 

Familienname
Ungarischer Personenname